Borda hace referencia a varios artículos:

Náutica 
 Borda (náutica), cada uno de los lados de una embarcación;

Arquitectura 
 Borda (edificio), un tipo de chozas o cuadras utilizadas en los Pirineos;

Apellído 

Borda (apellido)

Personas 
 Arturo Borda, pintor, escritor y activista boliviano.
 Manuel Lizondo Borda, escritor, publicista, historiador y poeta argentino.
 Jean-Charles de Borda (1733 - 1799), matemático, físico, astrónomo y marino francés.
 José Tiburcio Borda (1869 - 1936), psiquiatra argentino.
 Héctor Borda Leaño, poéta y político boliviano.
 Juan Idiarte Borda, presidente del Uruguay 1894 - 1897.
 Enrique Borda (1841 - 1897), político y diplomático boliviano.

Lugares 
 Borda do Campo, freguesia portuguesa del municipio de Figueira da Foz.
Casa Borda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
 Hospital Nacional José Tiburcio Borda, principal neuropsiquiátrico de Buenos Aires, Argentina;
 Palacio Borda

Política 
 Recuento Borda, proceso electoral propuesto por el matemático francés Jean-Charles de Borda en 1770.